Universitatea Cluj-Napoca se poate referi la:
Universitatea Babeș-Bolyai, instituție de învățământ superior din Cluj-Napoca
U Cluj, club de sport din Cluj-Napoca
Universitatea Jolidon Cluj, club de handbal din Cluj-Napoca